AIF, Aif oder AiF steht als Abkürzung für:

 Alliance Internationale des Femmes, siehe International Alliance of Women
 All ion fragmentation, eine Arbeitstechnik des Orbitrap-Massenspektrometers
 Alternative Investmentfonds nach § 1 Absatz 3 des Kapitalanlagegesetzbuchs („Investmentvermögen, die keine OGAW sind“) siehe auch: Richtlinie 2011/61/EU über die Verwalter alternativer Investmentfonds
 American India Foundation
 Amt für Industrielle Formgestaltung der DDR
 Apoptosis-inducing factor, ein Flavoprotein
 Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ auch bekannt als AiF e.V.
 Arbetarnas Idrottsförbund i Finland, siehe Finnischer Arbeitersportverband
 Flughafen Assis in Assis (São Paulo) nach dem IATA-Code
 Association internationale des femmes
 Associazione Italiana Formatori
 Audio Interchange File Format
 Australian Imperial Force
 Autorità di Informazione Finanziaria, siehe Vatikanische Finanzinformationsbehörde
 Website von Argumenty i Fakty, aif.ru

.aif steht als Abkürzung für:

 Audio Interchange File Format, als Dateiendung

Abkürzung